Parti d'action démocratique est un nom porté par différents partis politiques :
 Bosnie-Herzégovine : Parti d'action démocratique ;
 Croatie : Parti d'action démocratique de Croatie ;
 Espagne : Parti d'action démocratique ;
 Malaise : Parti d'action démocratique ;
 Serbie : Parti d'action démocratique du Sandžak.